Svjetsko prvenstvo u reliju 1999. - Reli pobjednici

Bodovi

Utrke

 1999